Eddie Collins peut désigner :
 Eddie Collins (1883-1940), un acteur américain ;
 Eddie Collins (1887-1951), un joueur de baseball américain.